Рехидор:
  — выборный член органов городского самоуправления в испанских колониальных владениях в Америке (XVI — начало XIX вв).
 Рехидор — город и муниципалитет на севере Колумбии.